Ashley (Dacota do Norte) — cidade do condado de McIntosh
Ashley (Illinois) — cidade do condado de Washington
Ashley (Indiana) — cidade do condado de DeKalb e Steuben
Ashley (Michigan) — vila do condado de Gratiot
Ashley (Ohio) — vila do condado de Delaware
Ashley (Pensilvânia) — distrito do condado de Luzerne
Ashley Heights — região da Carolina do Norte

Desambiguações de antropônimos